Der Škoda Fabia ist ein Kleinwagen des zum Volkswagen-Konzern gehörenden tschechischen Autoherstellers Škoda Auto.
Die aktuelle Version des Fabia IV auf Basis der MQB-A0 Plattform wurde Anfang Mai 2021 vorgestellt und kam im September 2021 auf den Markt.

Die Baureihen im Überblick

Zahlen und Fakten 
Der Škoda Fabia kam im Dezember 1999 als Nachfolger des Škoda Felicia auf den Markt und basiert auf der gleichen Plattform wie der VW Polo 9N und der Seat Ibiza 6L (PQ 24). Die Karosserie des Wagens wurde komplett bei Škoda entwickelt, ebenso der Dreizylinder-Benzin-Motor. Dieser wird auch im Polo verwendet. Die Produktion erfolgt in Mladá Boleslav. In den Jahren 2000 und 2008 wurde der Škoda Fabia von Lesern von über 100 regionalen Wochenzeitungen in den neuen Bundesländern zum „beliebtesten Importwagen“ gewählt; verliehen wurden die Titel im Rahmen der AMI in Leipzig.

Neuzulassungen in Deutschland 
Aufgeführt ist die Anzahl der jährlichen Neuzulassungen in Deutschland nach Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes. Der Fabia war von 2007 bis 2011 das Importauto mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland. 2009 erreichte der Fabia im Jahr der Umweltprämie mit 103.645 Neuzulassungen (Marktanteil 2,72 %) als erstes Importauto überhaupt eine sechsstellige Neuzulassungszahl in einem Kalenderjahr. Nach dem Abschlussbericht des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wurden 81.648 Škoda Fabia mithilfe der Umweltprämie zwischen dem 27. Januar 2009 und dem 31. Juli 2010 neu zugelassen. Damit war der Fabia nach dem VW Golf bzw. Jetta das Pkw-Modell, das am stärksten von der Umweltprämie profitierte.

Zulassungszahlen in Deutschland

Bestand in Deutschland 
Aufgeführt ist die Anzahl der angemeldeten Fahrzeuge in Deutschland nach Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes.

Weblinks 

 Deutschsprachige Betriebsanleitung des Fabia (PDF; 13,6 MB, 251 Seiten)

Einzelnachweise 

Fabia